Adam-Mickiewicz-Denkmal ist der Name folgender Denkmäler:
 Adam-Mickiewicz-Denkmal (Krakau)
 Adam-Mickiewicz-Denkmal (Lwiw)
 Adam-Mickiewicz-Denkmal (Warschau)
 Adam-Mickiewicz-Denkmal (Weimar)
 weitere Denkmale, siehe Adam Mickiewicz #Denkmale